Blox - сервіс блоґів доступні для інтернет-спільноти, створений польською компанією "Агора" в березні 2004 року.

Blox.com.ua — українська платформа блоґів, засновником якої є ТОВ «Агора Україна» -  дочірня компанія польської медіа групи Agora, яка видає щоденну газету Gazeta Wyborcza, та популярний польський сервіс Blox.pl. За допомогою платформи користувачі можуть вести блоги, публікувати в них графічні елементи і відео-файли, мають безкоштовний доступ до розширеного текстового редактора та бази шаблонів.

Інтерфейс сервісу доступний чотирьома мовами: українською, російською, польською та англійською. 

ТОВ «Агора Україна» створене в травні 2007 р. компанією Agora SA. До сфери діяльності української компанії належить видавнича та Інтернет-діяльність на території України.

Посилання 
«Агора Україна» запустила сервіс блогів Blox.com.ua

Інтернет
Блоги